Tinussaraarsuaq bezeichnet:
 Tinussaraarsuaq (Bucht, Nunarsuaq), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Tinussaraarsuaq (Bucht, Teqqiinngaq), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Tinussaraarsuaq (Sund), Sund im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland